Nieuwe maan, een van de schijngestalten van de maan; de maan staat dan ongeveer tussen de aarde en de zon
 Nieuwe maan (roman), een roman van Stephenie Meyer, uit de serie Twilight
 De Nieuwe Maan (televisieprogramma), een praatprogramma over de moslimgemeenschap